USS Choctaw – SS della Union Navy inaugurato nel 1856
 USS Choctaw – rimorchiatore della United States Navy inaugurato nel 1898